Ergänzen bei Dresbach
Dresbach steht für:
 August Dresbach (1894–1968), deutscher Politiker
 Dresbach Township, USA
 Dresbach (Rur), rechter Zufluss der Rur im Kreis Düren, NRW

Siehe auch:
 Dresbachium